Zestawienie oficjalnych międzynarodowych meczów reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn prowadzonej przez Stéphane’a Antigę:

Oficjalne mecze międzypaństwowe 

|-
!colspan="7"| 2014

|-
!colspan="7"| 2015

|-
!colspan="7"| 2016

|}

Mecze z poszczególnymi reprezentacjami

Bilans spotkań według imprezy

Mecze i turnieje towarzyskie 

|-
! colspan="7" | 2014

|-
! colspan="7" | 2015

|-
! colspan="7" | 2016

|}

Bilans:
 zwycięstwa-porażki 6-3
 sety wygrane-sety przegrane: 24-15

Mecze nieoficjalne 

|-
! colspan="7" | 2014

|-
! colspan="7" | 2015

|-
! colspan="7" | 2016

|}

Bilans:
 zwycięstwa-porażki-remisy 6-5-1
 sety wygrane-sety przegrane: 33-23

Przypisy 

Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn
Polska